Steinmaßl ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Steinmaßl (1924–1967), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Hermann Steinmaßl (* 1948), deutscher Politiker (CSU)
 Susanne Steinmaßl (* 1985), deutsche Regisseurin und Video-Künstlerin

Steinmaßl heißen folgende geographischen Objekte:
 Steinmaßl (Gemeinde Adnet), Siedlung in Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg